|-
| 161501 - ||  || 7 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161502 - ||  || 6 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161503 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161504 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161505 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161506 - ||  || 8 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161507 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161508 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161509 - ||  || 8 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161510 - ||  || 9 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161511 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161512 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161513 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161514 - ||  || 15 septembrie 2004 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 161515 - ||  || 10 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161516 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161517 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161518 - ||  || 15 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161519 - ||  || 16 septembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 161520 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161521 - ||  || 22 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161522 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161523 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161524 - ||  || 8 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161525 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161526 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161527 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161528 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161529 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161530 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161531 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161532 - ||  || 13 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161533 - ||  || 15 octombrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 161534 - ||  || 9 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161535 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161536 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161537 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 161538 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 161539 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161540 - ||  || 12 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 161541 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161542 - ||  || 17 noiembrie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 161543 - ||  || 19 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161544 - ||  || 8 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161545 Ferrando ||  || 10 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 161546 Schneeweis ||  || 10 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 161547 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161548 - ||  || 12 decembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 161549 - ||  || 12 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161550 - ||  || 10 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161551 - ||  || 14 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161552 - ||  || 10 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161553 - ||  || 14 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 161554 - ||  || 14 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 161555 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161556 - ||  || 15 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 161557 - ||  || 16 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161558 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || 
|-
| 161559 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 161560 - ||  || 18 decembrie 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 161561 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 161562 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 161563 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 161564 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 161565 - ||  || 15 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161566 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161567 - || 2005 BX || 16 ianuarie 2005 || Hormersdorf || 
|-
| 161568 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 161569 - ||  || 16 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161570 - ||  || 17 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161571 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161572 - ||  || 2 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 161573 - ||  || 2 februarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 161574 - || 2005 DS || 28 februarie 2005 ||  || 
|-
| 161575 - ||  || 2 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161576 - ||  || 3 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 161577 - ||  || 2 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 161578 - ||  || 4 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 161579 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 161580 - ||  || 8 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 161581 - ||  || 11 martie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161582 - ||  || 10 martie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 161583 - ||  || 6 aprilie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 161584 - ||  || 7 aprilie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161585 - ||  || 10 aprilie 2005 || Kitt Peak || 
|-
| 161586 - ||  || 10 mai 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 161587 - ||  || 1 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161588 - ||  || 12 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161589 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 161590 - ||  || 8 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161591 - ||  || 31 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 161592 - ||  || 10 august 2005 ||  || 
|-
| 161593 - ||  || 28 august 2005 ||  || 
|-
| 161594 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 161595 - ||  || 25 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 161596 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161597 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161598 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 161599 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 161600 - ||  || 1 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-